Комсомольское () — село в Гудермесском районе Чеченской Республики. Административный центр Комсомольского сельского поселения.

География 
Село расположено на правом берегу реки Терек, в 1 к северо-востоку от районного центра — Гудермес и в 42 км к востоку от города Грозный.

Ближайшие населённые пункты: на северо-востоке — село Хангиш-Юрт, на юго-востоке — сёла Шуани и Мелчхи, на юго-западе — город Гудермес и на северо-западе — село Брагуны.

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Известные выходцы из села 

Байдулаев Мяхди Сашаевич - профессиональный боец по смешанным единоборствам ММА. В составе лиги  ACA (Бывший ACB) с 2015 года. Профессиональный рекорд 11-2 

Шовхалов Сулейман Баудинович - директор бывшего ГБУ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС", тренер сельской футбольной команды "Даймохк"

Улицы 
Улицы села:

Примечания 

Населённые пункты Гудермесского района